Дискография DJ Shog.

Альбомы

Студийные альбомы 
<onlyinclude>

Совместные альбомы 
<onlyinclude>

Сборники 
<onlyinclude>

Мини-альбомы 
<onlyinclude>

Синглы

Видеоклипы

Ссылки

Примечания